Список родів викопних форамініфер (Foraminifera).

Перелік за алфавітом

А 
 Abadehella
 Abathomphalus
 Abditodentrix
 Abdullaevia
 Abrardia
 Abyssamina
 Acarinina
 Accordiella
 Acervoschwagerina
 Acervulina
 Aciculella
 Acostina
 Acruliammina
 Actinocyclina
 Actinosiphon
 Adelosina
 Adelungia
 Adercotryma
 Adhaerentia
 Adraheutina
 Aeolisaccus
 Aeolostreptis
 Affinetrina
 Afghanella
 Afrobolivina
 Agathammina
 Agathamminoides
 Agglutinella
 Agglutisolena
 Akiyoshiella
 Aktinorbitoides
 Alabamina
 Alabaminoides
 Aleomorphella
 Alfredina
 Alliatina
 Alliatinella
 Allomorphina
 Allomorphinella
 Almaena
 Alpillina
 Alpinophragmium
 Altasterella
 Altinerina
 Altistoma
 Alveocyclammina
 Alveolina
 Alveolinella
 Alveolophragmium
 Alveosepta
 Alveovalvulina
 Alzonella
 Ambitropus
 Amijiella
 Ammoastuta
 Ammobacularia
 Ammobaculites
 Ammobaculoides
 Ammocycloculina
 Ammodiscella
 Ammodiscoides
 Ammodiscus
 Ammoelphidiella
 Ammoglobigerina
 Ammolagena
 Ammomarginulina
 Ammonia
 Ammopalmula
 Ammoscalaria
 Ammosiphonia
 Ammosphaeroidina
 Ammospirata
 Ammotium
 Ammotrochoides
 Ammovertella
 Ammovertellina
 Ammovolummina
 Amphicervicis
 Amphicoryna
 Amphimorphina
 Amphisorus
 Amphistegina
 Amphitremoida
 Amphoratheca
 Amplectoproductina
 Anaticinella
 Anchispirocyclina
 Andamookia
 Andersenia
 Andersenolina
 Andrejella
 Androsina
 Angotia
 Angulodiscus
 Angulogavelinella
 Angulogerina
 Anictosphaera
 Annectina
 Annulocibicides
 Annulofrondicularia
 Annulopatellina
 Anomalinella
 Anomalinoides
 Antalyna
 Antarcticella
 Apertauroria
 Apterrinella
 Aragonella
 Aragonia
 Arakaevella
 Archaealveolina
 Archaecyclus
 Archaediscus
 Archaeglobigerina
 Archaeochintinia
 Archaeochitosa
 Archaeosepta
 Archaesphaera
 Archaias
 Archiacina
 Arenagula
 Areniconulus
 Arenobulimina
 Arenodosaria
 Arenogaudryina
 Arenonionella
 Arenoparrella
 Arenosiphon
 Arenoturrispirillina
 Arenovidalina
 Armenina
 Arnaudiella
 Articularia
 Articulina
 Asanoina
 Asanonella
 Asanospira
 Aschemocella
 Ascoliella
 Asselodiscus
 Assilina
 Astacolus
 Asterigerina
 Asterigerinata
 Asterigerinella
 Asterigerinoides
 Asteroammonia
 Asteroarchaediscus
 Asterocyclina
 Asterohedbergella
 Asterolepidina
 Asterophragmina
 Asterorbis
 Asterorotalia
 Astrononion
 Astrorhiza
 Astrorotalia
 Asymmetrina
 Atactolituola
 Ataxoorbignyna
 Ataxophragmium
 Atelikamara
 Atwillina
 Aubignyna
 Audienusina
 Auloconus
 Aulotortus
 Auroria
 Austrocolomiá
 Austrotrillina
 Avesnella
 Awhea
 Axiopolina
 Ayalaina

B 
 Babelispirillina
 Baculogypsina
 Baculogypsinoides
 Baelenia
 Baggatella
 Baggina
 Bagginoides
 Baisalina
 Baituganella
 Balkhania
 Bandyella
 Banffella
 Bannerella
 Barbourinella
 Barkerina
 Barnardina
 Bartramella
 Bdelloidina
 Beedeina
 Beella
 Belorussiella
 Berggrenia
 Bermudezella
 Bermudezina
 Bermudezinella
 Berthelina
 Berthelinella
 Berthelinopsis
 Biapertorbis
 Biarritzina
 Biasterigerina
 Bibradya
 Biconcava
 Bifarilaminella
 Bifarina
 Bifarinella
 Bifurcammina
 Bigenerina
 Biglobigerinella
 Bilingulogavelinella
 Biloculinella
 Bimonilina
 Biokovina
 Biorbis
 Biparietata
 Biplanata
 Biplanispira
 Bireophax
 Biseriammina
 Biseriella
 Bisphaera
 Bispiranella
 Bitaxia
 Biticinella
 Bituberitina
 Bitubulogenerina
 Biwaella
 Blastammina
 Blefuscuiana
 Blowiella
 Bogushella
 Bojarkaella
 Boldia
 Bolivina
 Bolivinella
 Bolivinellina
 Bolivinita
 Bolivinoides
 Bolivinopsis
 Bolkarina
 Bolliella
 Boltovskoyella
 Borelis
 Boreloides
 Borodinia
 Bosniella
 Boultonia
 Bozorginiella
 Brachysiphon
 Bradyina
 Bramkampella
 Brasiliella
 Brebina
 Brenckleina
 Brevaxina
 Brizalina
 Broeckina
 Broeckinella
 Bronnimannia
 Brunsia
 Brunsiella
 Buccella
 Buccicrenata
 Bucherina
 Buchnerina
 Budashevaella
 Bueningia
 Bulbobaculites
 Bulbobuccicrenata
 Bulbophragmium
 Bulimina
 Buliminella
 Buliminellita
 Buliminoides
 Bullalveolina
 Bullopora
 Burseolina
 Buzasina
 Bykovaeina
 Bykoviella

C 
 Calcarina
 Calcitornella
 Calcivertella
 Caligella
 Calveziconus
 Calvezina
 Camagueyia
 Campanellula
 Cancellina
 Cancris
 Cancrisiella
 Candeina
 Candorbulina
 Carbonella
 Caribeanella
 Carinoconus
 Carixia
 Carpenteria
 Carterina
 Caspiella
 Cassidelina
 Cassidella
 Cassidulina
 Cassidulinella
 Cassidulinita
 Cassidulinoides
 Cassigerinella
 Cassigerinelloita
 Cataspydrax
 Caucasina
 Caudriella
 Cellonina
 Ceratammina
 Ceratobulimina
 Ceratocancris
 Ceratolamarckina
 Cerobertina
 Cerobertinella
 Chablaisia
 Chalaroschwagerina
 Chalilovella
 Chapmanina
 Charentia
 Charltonina
 Chenella
 Chenia
 Chernobaculites
 Chernyshinella
 Chernyshinellina
 Chiloguembelina
 Chiloguembelitria
 Chilostomella
 Chilostomelloides
 Chilostomina
 Chitinodendron
 Chitinolagena
 Chitralina
 Choffatella
 Chomatomediocris
 Chrysalidina
 Chrysalidinella
 Chrysalogonium
 Chrysothurammina
 Chubbina
 Chusenella
 Cibicides
 Cibicidina
 Cibicidoides
 Cibicorbis
 Cincoriola
 Ciperozea
 Circinatiella
 Cisalveolina
 Citharina
 Citharinella
 Civrieuxia
 Claudostriatella
 Clavatorella
 Clavelloides
 Clavigerinella
 Clavihedbergella
 Claviticinella
 Clavulina
 Clavulinoides
 Clavulinopsis
 Climacammina
 Clinapertina
 Clypeorbis
 Cocoarota
 Codonofusiella
 Colania
 Colaniella
 Coleiconus
 Coleites
 Colomia
 Colomita
 Colonammina
 Comaliamma
 Compressigerina
 Concavatotruncana
 Concavella
 Condonofusiella
 Condrustella
 Conicorbitolina
 Conicospirillina
 Conilites
 Conoglobigerina
 Conolagena
 Conorbina
 Conorbinella
 Conorbitoides
 Conorboides
 Conorotalites
 Conotrochammina
 Contusotruncana
 Coprolithina
 Cordatella
 Cornuloculina
 Cornuspira
 Coronipora
 Corrigotubella
 Corrosina
 Corrugatella
 Coryphostoma
 Coscinophragma
 Coscinospira
 Coskinolina
 Coskinolinoides
 Coskinon
 Costayella
 Costellagerina
 Costifera
 Coxites
 Crenatella
 Crenaverneuilina
 Crenulostomina
 Crespinella
 Crespinina
 Cribellopsis
 Cribranopsis
 Cribratina
 Cribroaperturata
 Cribroelphidium
 Cribrogenerina
 Cribrogloborotalia
 Cribrogoesella
 Cribrohantkenina
 Cribrohemisphaeroides
 Cribrolenticulina
 Cribrolinoides
 Cribronodosaria
 Cribrononion
 Cribroparrella
 Cribropleurostomella
 Cribropullenia
 Cribrorobulina
 Cribrorotalia
 Cribrosphaeroides
 Cribrospira
 Cribrostomoides
 Cribroturretoides
 Cristellariopsis
 Croneisella
 Cruciloculina
 Cryptoseptida
 Ctenorbitoides
 Cubanina
 Cuburbita
 Cuneolina
 Cuneolinella
 Cuneus
 Cuniculinella
 Cursina
 Cushmania
 Cushmanina
 Cuvillierina
 Cyclammina
 Cycledomia
 Cyclindroclavulina
 Cycloclypeus
 Cycloforina
 Cyclolina
 Cycloloculina
 Cyclopseudedomia
 Cyclopsinella
 Cycloputeolina
 Cyclorbiculina
 Cyclorbiculinoides
 Cyclorbitopsella
 Cylindroclavulina
 Cylindrocolaniella
 Cylindrotrocholina
 Cymbalopora
 Cymbaloporella
 Cymbaloporetta
 Cystammina

D 
 Dagmarella
 Dagmarita
 Dainella
 Dainita
 Dainitella
 Daixina
 Danubiella
 Dariellina
 Dariopsidae
 Darjella
 Darvasites
 Daucina
 Daucinoides
 Daviesiconus
 Daviesina
 Daxia
 Debarina
 Deckerella
 Deckerellina
 Demirina
 Dendritina
 Dendrophyra
 Dentalina
 Dentalinella
 Dentalinoides
 Dentalinopsis
 Dentoglobigerina
 Derventina
 Deuterospira
 Dhrumella
 Dictyoconella
 Dictyoconoides
 Dictyoconus
 Dictyokathina
 Dictyopsella
 Dictyopselloides
 Dictyorbitolina
 Dicyclina
 Dimorphina
 Diplosphaerina
 Diplotremina
 Discamminoides
 Discanomalina
 Discocyclina
 Discogypsina
 Discoramulina
 Discorbinella
 Discorbis
 Discorbitina
 Discorbitura
 Discorinopsis
 Discorotalia
 Discospirina
 Dizerina
 Dobrogelina
 Dogielina
 Dohaia
 Dolosella
 Dorothia
 Drepaniota
 Drevennia
 Droogerinella
 Dryorhizopsis
 Dukhania
 Dunbarinella
 Dunbarula
 Duostomina
 Duotaxis
 Duplella
 Dutkevichella
 Dutkevichites
 Dutkevitchia
 Dyfrondicularia
 Dymia
 Dyocibicides

E 
 Earlandia
 Earlandinella
 Earlandinita
 Eblanaia
 Echigoina
 Echinoporina
 Eclusia
 Econgella
 Edhemia
 Edithaella
 Edomia
 Eggerella
 Eggerellina
 Eggerina
 Ehrenbergina
 Elenella
 Elergella
 Elhasaella
 Ellipsobulimina
 Ellipsocristellaria
 Ellipsodimorphina
 Ellipsoglandulina
 Ellipsoidella
 Ellipsoidina
 Ellipsolingulina
 Ellipsopolymorphina
 Elongobula
 Elphidiella
 Elphidioides
 Elphidium
 Enantiomorphina
 Enatiodentalina
 Endochernella
 Endospiroplectammina
 Endostaffella
 Endoteba
 Endotebanella
 Endothyra
 Endothyranella
 Endothyranopsis
 Endotriada
 Endotriadella
 Eoammosphaeroides
 Eoannularia
 Eoclavatorella
 Eoconuloides
 Eocristellaria
 Eoendothyra
 Eoendothyranopsis
 Eoeponidella
 Eofabiania
 Eoforschia
 Eofusulina
 Eoglobigerina
 Eoguttulina
 Eohastigerinella
 Eolagena
 Eolasiodiscus
 Eomarssonella
 Eonodosaria
 Eoophthalmidium
 Eopalorbitolina
 Eoparafusulina
 Eopolydiexodina
 Eoquasiendothyra
 Eorupertia
 Eoschubertella
 Eosigmoilina
 Eostaffella
 Eostaffeloides
 Eotextularia
 Eotournayella
 Eotuberitina
 Eouvigerina
 Eoverbeekina
 Eovolutina
 Eowaeringella
 Eowedekindellina
 Eozellia
 Epiannularia
 Epistomaria
 Epistomina
 Epistominella
 Epistominita
 Epistominitella
 Epistominoides
 Epithemella
 Eponidella
 Eponides
 Escornebovina
 Eubuliminella
 Eulepidina
 Eulinderina
 Euloxostomum
 Eurycheilostoma
 Euuvigerina
 Euxinita
 Everticyclammina
 Evlania
 Evolutinella
 Evolutononion
 Evolvocassidulina
 Exsculptina
 Eygalierina

F 
 Fabiania
 Fabularia
 Fallotella
 Fallotia
 Falsocibicides
 Falsogaudryinella
 Falsoguttulina
 Falsopalmula
 Falsoplanulina
 Falsotruncana
 Falsurgonina
 Faujasina
 Favocassidulina
 Favulina
 Favusella
 Felsinella
 Ferayina
 Feurtillia
 Fijnonion
 Finlayina
 Fischerina
 Fissoelphidium
 Fissurina
 Flabellammina
 Flabellamminopsis
 Flabellinella
 Flabellocyclolina
 Flagrospira
 Flectospira
 Flintinella
 Flosculinella
 Flourensina
 Fontbotia
 Forschia
 Forschiella
 Francesita
 Freixialina
 Frondicularia
 Frondiculinata
 Frondilina
 Frondina
 Frondovaginulina
 Frumentella
 Fursenkoina
 Fusarchaias
 Fusiella
 Fusulina
 Fusulinella

G 
 Gabonita
 Galeanella
 Galliherina
 Gallitellia
 Gallowaiina
 Galwayella
 Gandinella
 Ganella
 Gansserina
 Garantella
 Gastroammina
 Gaudryina
 Gaudryinella
 Gaudryinoides
 Gaudryinopsis
 Gavelinella
 Gavelinopsis
 Geintzina
 Gemellides
 Geminospira
 Gendrotella
 Gerkeina
 Gheorghianina
 Gigasbia
 Giraliarella
 Glabratella
 Glabratellina
 Glandulina
 Glandulinoides
 Glandulopleurostomella
 Globanomalina
 Globicuniculus
 Globigerapsis
 Globigerina
 Globigerinatella
 Globigerinatheka
 Globigerinella
 Globigerinelloides
 Globigerinita
 Globigerinoides
 Globigerinoidesella
 Globigerinoita
 Globigerinopsis
 Globigerinopsoides
 Globimorphina
 Globispiroplectamminha
 Globivalvulina
 Globobulimina
 Globocassidulina
 Globochernella
 Globoconusa
 Globoendothyra
 Globofissurella
 Globoquadrina
 Globoreticulina
 Globorosalina
 Globorotalia
 Globorotalites
 Globorotaloides
 Globospirillina
 Globotetrataxis
 Globotruncana
 Globotruncanella
 Globotruncanita
 Globoturborotalita
 Globuligerina
 Globulina
 Globulospinella
 Glomalveolina
 Glomodiscus
 Glomospira
 Glomospiranella
 Glomospirella
 Glomospiroides
 Glomotrocholina
 Glubokoevella
 Glyphostomella
 Goesella
 Gonatosphaera
 Gorbachikella
 Gorisella
 Goupillaudina
 Granuliferella
 Granuliferelloides
 Gravellina
 Grigelis
 Grillina
 Grillita
 Grimsdaleinella
 Gsollbergella
 Gubkinella
 Gublerina
 Guembelitria
 Guembelitriella
 Guembelitrioides
 Gunteria
 Guppyella
 Gutnicella
 Guttulina
 Gypsina
 Gyroconulina
 Gyroidina
 Gyroidinella
 Gyroidinoides
 Gyrovalvulina

H 
 Haddonia
 Haerella
 Haeuslerella
 Hagenowella
 Hagenowina
 Haimasiella
 Halenia
 Halkyardia
 Hanostaffella
 Hansenisca
 Hantkenina
 Hanzawaia
 Haoella
 Haplophragmella
 Haplophragmina
 Haplophragmium
 Haplophragmoides
 Hastigerina
 Hastigerinella
 Hastigerinoides
 Hastigerinopsis
 Hauerina
 Haurania
 Hayasakaina
 Haynesina
 Hechtina
 Hedbergella
 Hedraites
 Helentappanella
 Helicolepidina
 Helicorbitoides
 Helicostegina
 Helicosteginopsis
 Hellenocyclina
 Helvetoglobatruncana
 Hemicyclammina
 Hemidiscus
 Hemifusulina
 Hemifusulinella
 Hemirobulina
 Hemisphaerammina
 Hemithurammina
 Hemlebenia
 Hensonia
 Hensonina
 Hergottella
 Heronallenia
 Heterantyx
 Heterillina
 Heterocoskinolina
 Heterohelix
 Heterolepa
 Heteromorphina
 Heterostegina
 Heterostomella
 Hidaella
 Hidina
 Hiltermannella
 Hippocrepina
 Hippocrepinella
 Hirsutospirella
 Histopomphus
 Historbitoides
 Hoeglundina
 Hofkerina
 Hofkeruva
 Holkeria
 Hollandina
 Holmanella
 Homalohedra
 Homotrema
 Hopkinsina
 Hopkinsinella
 Hormosina
 Hormosinella
 Hospitella
 Hottingerella
 Hottingerina
 Hottingerita
 Howchinella
 Howchinia
 Hoyenella
 Hubeiella
 Hyalinea
 Hyalinonetrion
 Hyderia
 Hydrania
 Hyperammina
 Hyperamminita
 Hyperamminoides
 Hyperbathoides

I 
 Ichthyolaria
 Idalina
 Igorina
 Ilerdorbis
 Illigata
 Inaequalina
 Inauris
 Inflatobolivinella
 Inordinatosphaera
 Insculptarenula
 Insolentitheca
 Involutaria
 Involutina
 Involvina
 Iowanella
 Iraqia
 Irenita
 Irregularina
 Islandiella
 Ismailia
 Istriloculina
 Iuliusina
 Ivanovella
 Ivdelina

J 
 Jaculella
 Jadammina
 Janischewskina
 Jarvisella
 Jascottella
 Jurella

K 
 Kaeveria
 Kahlerina
 Kalamopsis
 Kalosha
 Kamurana
 Kanakaia
 Kangvarella
 Kansanella
 Karaburunia
 Karaisella
 Karreria
 Karreriella
 Karrerotextularia
 Kasachstanodiscus
 Kassabiana
 Kathina
 Kechenotiske
 Keramosphaerina
 Kerionammina
 Kettnerammina
 Kilianina
 Klamathina
 Klubonibelia
 Klubovella
 Kolchidina
 Kolesnikovella
 Korobkovella
 Koskinobigenerina
 Koskinotextularia
 Krikoumbilica
 Kuglerina
 Kunklerina
 Kurnubia
 Kutsevella
 Kwantoella
 Kyphopyxa

L 
 Labiostoma
 Labyrinthidoma
 Labyrinthina
 Labyrinthochitinia
 Lacazina
 Lacazinella
 Lacosteina
 Laculatina
 Ladoronia
 Laevidentalina
 Laevipeneroplis
 Laffitteina
 Lagena
 Lagenammina
 Lagenoglandulina
 Lagnea
 Lamarckella
 Lamarckina
 Lamarmorella
 Lamelliconus
 Lamina
 Laminononion
 Langenosolenia
 Lankesterina
 Lantschichites
 Larrazetia
 Lasiodiscus
 Lasiotrochus
 Laterostomella
 Latibolivina
 Laticarinina
 Latiendothyra
 Latiendothyranopsis
 Laxoendothyra
 Laxoseptabrunsiina
 Leella
 Lenticulina
 Lenticulinella
 Lepidocyclina
 Lepidorbitoides
 Lepidosemicyclina
 Leptotriticites
 Lernella
 Leupoldina
 Liebusella
 Lilliputianella
 Linaresia
 Linderina
 Lingulina
 Lingulogavelinella
 Lingulonodosaria
 Lipinella
 Lipinellina
 Lippsina
 Lituola
 Lituolipora
 Lituonelloides
 Lituotuba
 Lituotubella
 Lobatula
 Lockhartia
 Loeblichia
 Loftusia
 Loisthostomata
 Longiapertina
 Louisettita
 Loxostomina
 Loxostomoides
 Loxostomum
 Lugtonia
 Lunatriella
 Lunucammina
 Lysella

M 
 Magnesoina
 Maichelina
 Makarskiana
 Maklaya
 Mandjina
 Mandorovella
 Manorella
 Marginara
 Marginopora
 Marginotruncana
 Marginulina
 Marginulinita
 Marginulinopsis
 Marieita
 Marsipella
 Marssonella
 Martiguesia
 Martinottiella
 Maslinella
 Massilina
 Matanzia
 Maylisoria
 Mayncina
 Mccloudia
 Meandroloculina
 Meandropsina
 Meandrospira
 Meandrospiranella
 Mediocris
 Mediopsis
 Medipsia
 Medocia
 Megastomella
 Meidamonella
 Melathrokerion
 Melatolla
 Melonis
 Merlingina
 Mesammina
 Mesodentalina
 Mesoendothyra
 Mesorbitolina
 Mesoschubertella
 Metadoliolina
 Metapolymorphina
 Meyendorffina
 Migros
 Mikhailovella
 Miliammellus
 Miliammina
 Miliola
 Miliolechina
 Miliolinella
 Miliolipora
 Miliospirella
 Millerella
 Miniacina
 Miniuva
 Minojapanella
 Minouxia
 Minyaichme
 Miogypsina
 Miogypsinita
 Miogypsinoides
 Miolepidocyclina
 Miosorites
 Mirifica
 Mironovella
 Miscellanea
 Misellina
 Mississippina
 Moesiloculina
 Moncharmontia
 Monodiexodina
 Monotaxinoides
 Monspeliensina
 Montfortella
 Montiparus
 Montsechiana
 Mooreinella
 Moravammina
 Morozovella
 Mstinia
 Mstiniella
 Mucronina
 Mufushanella
 Multifidella
 Multiseptida
 Multispirina
 Murciella
 Murgeina
 Murgella
 Muricoglobigerina
 Murrayinella
 Mychostomina

N 
 Nagatoella
 Nanicella
 Nankinella
 Nanlingella
 Narayania
 Naupliella
 Nautiloculina
 Navarella
 Neaguites
 Neoacarinina
 Neoarchaediscus
 Neoarchaesphaera
 Neobrunsiina
 Neobulimina
 Neocarpenteria
 Neoclavulina
 Neocribrella
 Neodiscocyclina
 Neoeponides
 Neoflabellina
 Neofusulina
 Neofusulinella
 Neogloboquadrina
 Neogyroidina
 Neoiraqia
 Neolenticulina
 Neomisellina
 Neoparadainella
 Neoplanorbulinella
 Neorbitolinopsis
 Neorotalia
 Neoschubertella
 Neoschwagerina
 Neostaffella
 Neothailandina
 Neouvigenna
 Nephrolepidina
 Nephrosphaera
 Nevillella
 Nezzazata
 Nezzazatinella
 Nikitinella
 Ninella
 Nipponitella
 Nodasperodiscus
 Nodellum
 Nodobacularia
 Nodobaculariella
 Nodobolivinella
 Nodochernyshinella
 Nodogenerina
 Nodogordiospira
 Nodoinvolutaria
 Nodomorphina
 Nodophthalmidium
 Nodosarchaediscus
 Nodosarella
 Nodosaria
 Nodosinella
 Nodosinelloides
 Nonion
 Nonionella
 Nonionelleta
 Nonionellina
 Norcottia
 Nothia
 Notoconorbina
 Notoplanulina
 Notorotalia
 Nouria
 Novalesia
 Novella
 Nubecularia
 Nudarchaediscus
 Nummodiscorbis
 Nummofallotia
 Nummoloculina
 Nummulites
 Nuttallides
 Nuttallinella
 Nuttallus

O 
 Oberhauserella
 Obliquina
 Obsoletes
 Occidentoschwagerina
 Oketaella
 Olssonina
 Omphalocyclus
 Omphalotis
 Oolina
 Oolitella
 Operculina
 Opertorbitolites
 Opertum
 Ophthalmidium
 Ophthalmipora
 Orbignyna
 Orbitammina
 Orbitoclypeus
 Orbitocyclina
 Orbitoides
 Orbitokathina
 Orbitolina
 Orbitolinella
 Orbitolinopsis
 Orbitolites
 Orbitopsella
 Orbulina
 Orbulinoides
 Orcadia
 Ordovicina
 Oridorsalis
 Orientina
 Orietalia
 Orithostella
 Ornatanomalina
 Orthella
 Orthokarstenia
 Orthomorphina
 Orthotrinacria
 Orthovertella
 Oryctoderma
 Osangularia
 Ovalveolina
 Oxinoxis
 Ozawainella
 Ozourina

P 
 Paalzowella
 Pachyphloia
 Pachythurammina
 Pacinonion
 Palachemonella
 Palaeobigenerina
 Palaeofusulina
 Palaeolituonella
 Palaeomiliolina
 Palaeoreichelina
 Palaeospiroplectammina
 Palaeostaffella
 Palaeotextularia
 Paleodictyoconus
 Paleogaudryina
 Paleopatellina
 Paleopolymorphina
 Pallaimorphina
 Palliolatella
 Palmerinella
 Palmula
 Palorbitolina
 Palorbitolinoides
 Pamirina
 Pandaglandulina
 Pannellaina
 Paracaligella
 Paracassidulina
 Paracoskinolina
 Paracyclammina
 Paradagmarita
 Paradainella
 Paradoxiella
 Paradunbarula
 Paraendothyra
 Paraeofusulina
 Parafissurina
 Parafrondicularia
 Parafusulina
 Parafusulinella
 Paragaudryina
 Paraglobivalvulina
 Paraglobivalvulinoides
 Paragloborotalia
 Paralabamina
 Paralingulina
 Parananlingella
 Paraophthalmidium
 Paraplectogyra
 Parareichelina
 Pararotalia
 Paraschwagerina
 Parasorites
 Parastegnammina
 Paratextularia
 Parathurammina
 Parathuramminites
 Paratikhinella
 Paratriasina
 Paratrochamminoides
 Paravulvulina
 Parawelekindellina
 Parinvolutina
 Parphia
 Parrellina
 Parrelloides
 Partisania
 Parurgonina
 Parvularugoglobigerina
 Pastrikella
 Patellina
 Patellinella
 Patellovalvulina
 Paulbronnimannella
 Paulina
 Pavlovecina
 Pavonina
 Pavoninoides
 Pavonitina
 Pavopsammia
 Pealerina
 Pegidia
 Pellatispira
 Pellatispirella
 Pelosina
 Peneroplis
 Penoperculoides
 Percultazonaria
 Periloculina
 Permodiscus
 Pernerina
 Perouvianella
 Petchorina
 Pfenderella
 Pfendericonus
 Pfenderina
 Phenacophragma
 Piallina
 Picounina
 Pijpersia
 Pilammina
 Pilamminella
 Pinaria
 Pisolina
 Pityusina
 Placentammina
 Placopsilina
 Plagioraphe
 Plagiostomella
 Planiinvoluta
 Planispirillina
 Planispirina
 Planispirinella
 Planoarchaediscus
 Planoendothyra
 Planoglabratella
 Planoglobulina
 Planogypsina
 Planolinderina
 Planomalina
 Planomiliola
 Planopulivinulina
 Planorbulina
 Planorbulinella
 Planorotalites
 Planospirodiscus
 Planularia
 Planulina
 Planulinoides
 Platysolenites
 Plecanium
 Plectina
 Plectinella
 Plectofrondicularia
 Plectofusulina
 Plectogyranopsis
 Plectomediocris
 Plectomillerella
 Plectorecurvoides
 Plectotrochammina
 Pleuroskelidion
 Pleurostomella
 Pleurostomelloides
 Plummerinella
 Plummerita
 Podolia
 Pohlia
 Pojarkovella
 Polychasmina
 Polydiexodina
 Polylepidina
 Polymorphina
 Polymorphinella
 Polyperibola
 Polystomellina
 Polytaxis
 Popovia
 Poroarticulina
 Poroeponides
 Porosorotalia
 Porticulasphaera
 Postendothyra
 Postrugoglobigerina
 Praealveolina
 Praeammoastuta
 Praebulimina
 Praebullalveolina
 Praechrysalidina
 Praecystammina
 Praedictyorbitolina
 Praeglobobulimina
 Praeglobotruncana
 Praehedbergella
 Praekaraisella
 Praekurnubia
 Praelacazina
 Praemurica
 Praeophthalmidium
 Praeorbitolina
 Praeorbulina
 Praeparafusulina
 Praepeneroplis
 Praepseudofusulina
 Praereticulinella
 Praerhapydionina
 Praesiderolites
 Praestorrsella
 Pragsoconulus
 Pravitoschwagerina
 Pravoslavlevia
 Presumatrina
 Primoriina
 Priscella
 Prismatomorpha
 Pristinosceptrella
 Procerolagena
 Prodentalina
 Profusulinella
 Proninella
 Prosphaeroidinella
 Protelphidium
 Protentella
 Protoglobobulimina
 Protonodosaria
 Protopeneroplis
 Protriticites
 Proxifrons
 Psammatodendron
 Psamminopelta
 Psammolingulina
 Psammophax
 Psammosphaera
 Pseudastrorhiza
 Pseudedomia
 Pseudoammodiscus
 Pseudobaisalina
 Pseudobolivina
 Pseudobradyina
 Pseudobroeckinella
 Pseudobulimina
 Pseudobulminella
 Pseudocassidulinoides
 Pseudochernyshinella
 Pseudochoffatella
 Pseudochrysalidina
 Pseudocibicides
 Pseudoclavulina
 Pseudocylammina
 Pseudodoliolina
 Pseudoendothyra
 Pseudoepistominella
 Pseudoeponides
 Pseudofabularia
 Pseudofissurina
 Pseudofrondicularia
 Pseudofusulina
 Pseudofusulinella
 Pseudogaudryina
 Pseudogaudryinella
 Pseudogavelinella
 Pseudogloborotalia
 Pseudoglomospira
 Pseudoguembelina
 Pseudohastigerina
 Pseudohaureina
 Pseudohelenina
 Pseudohyperammina
 Pseudokahlerina
 Pseudolacazina
 Pseudolamarckina
 Pseudolepidina
 Pseudolituonella
 Pseudolituotuba
 Pseudolituotubella
 Pseudomarssonella
 Pseudomphalocyclus
 Pseudonodosaria
 Pseudononion
 Pseudonovella
 Pseudoolina
 Pseudopalmula
 Pseudoparrella
 Pseudopatellinella
 Pseudopatellinoides
 Pseudopfenderina
 Pseudophragmina
 Pseudoplanoendothyra
 Pseudoplanoglobulina
 Pseudoplanulinella
 Pseudopolymorphina
 Pseudopolymorphinoides
 Pseudorbitoides
 Pseudorbitolina
 Pseudoreichelina
 Pseudoreophax
 Pseudorhapydionina
 Pseudorhipidionina
 Pseudorotalia
 Pseudoruttenia
 Pseudosaracenaria
 Pseudoschwagerina
 Pseudosiderolites
 Pseudosigmoilina
 Pseudosiphonella
 Pseudosolenina
 Pseudospirocyclina
 Pseudostaffella
 Pseudotaxis
 Pseudotextularia
 Pseudotextulariella
 Pseudotribrachia
 Pseudotriloculina
 Pseudotriplasia
 Pseudotristix
 Pseudotriticites
 Pseudouvigerina
 Pseudovidalina
 Pseudowanganella
 Pseudowedekindellina
 Pseudowoodella
 Psilocitharella
 Pterammina
 Ptychocladia
 Pullenia
 Pulleniatina
 Pullenoides
 Pulsiphonina
 Punctobolivinella
 Putrella
 Pygmaeoseistron
 Pyramidina
 Pyramidulina
 Pyrenina
 Pyrgo
 Pyrgoella
 Pyrulina
 Pyrulinoides
 Pytine

Q 
 Qataria
 Quadratobuliminella
 Quadrimorphina
 Quadrimorphinella
 Quasibolivinella
 Quasiborelis
 Quasicyclammina
 Quasiendothyra
 Quasifusulina
 Quasifusulinoides
 Quasiiregularina
 Quasilituotuba
 Quasirotalia
 Quasispiroplectammina
 Quasiverbeekina
 Queraltina
 Quinqueloculina
 Quydatella

R 
 Raadshoovenia
 Rabanitina
 Racemiguembelina
 Radiocyclopeus
 Radotruncana
 Raibosammina
 Ramovsia
 Ramulina
 Ramulinella
 Ranikothalia
 Raphconilia
 Rauserella
 Rauserina
 Rectoavesmella
 Rectobolivina
 Rectobulimina
 Rectochernyshinella
 Rectocibicides
 Rectocornuspira
 Rectocyclammia
 Rectodictyoconus
 Rectoelphidiella
 Rectoendothyra
 Rectoepistominoides
 Rectoeponides
 Rectoglomospira
 Rectomillerella
 Rectoseptaglomospirane
 Rectoseptatournayella
 Rectostipulina
 Rectotournayellina
 Rectuvigerina
 Recurvoides
 Redmondina
 Reedella
 Reichelina
 Reichelinella
 Reinholdella
 Reissella
 Reitlingerina
 Remesella
 Renulina
 Reophacella
 Reophax
 Repmanina
 Resigia
 Reticulinella
 Reticulogyra
 Reticulopalmula
 Reticulophragmium
 Reticulophrgmoides
 Reusella
 Reussoolina
 Rhabdammina
 Rhabdorbitoides
 Rhapydionina
 Rhenothyra
 Rhizammina
 Rhodanopeza
 Rhodesinella
 Rhombobolivinella
 Rimalina
 Ripacubana
 Riveroinella
 Riyadhella
 Robertina
 Robertinoides
 Robuloides
 Robulus
 Robustopachyphloia
 Robustoschwagerina
 Roglicia
 Rosalina
 Rotalia
 Rotaliatina
 Rotaliatinopsis
 Rotalidium
 Rotalinoides
 Rotalipora
 Rotamorphina
 Rothina
 Ruakituria
 Ruatoria
 Rugobolivinella
 Rugoglobigerina
 Rugosochusenella
 Rugososchwagerina
 Rugotruncana
 Rupertina
 Russiella
 Rutherfordoides
 Ryadhella
 Rzehakina

S 
 Sabaudia
 Sabellovoluta
 Sabulina
 Saccammina
 Saccamminis
 Saccamminoides
 Saccamminopsis
 Saccarena
 Sacchararena
 Saccorhina
 Saccorhiza
 Sagenina
 Sagoplecta
 Sagrina
 Sagrinopsis
 Saidovina
 Sakesaria
 Sakhiella
 Salpingthurammina
 Saltovskajina
 Sanderella
 Sansabaina
 Saracenaria
 Saracenella
 Saraswati
 Satorina
 Saudia
 Scandonea
 Scarificatina
 Schackoina
 Schackoinella
 Scheibnerova
 Scherochorella
 Schlosserina
 Schlumbergerella
 Schmidita
 Schubertella
 Schwagerina
 Sculptobaculites
 Scyphocodon
 Scythiloculina
 Seabrookia
 Semiendothyra
 Semiinvoluta
 Seminovella
 Semirosalina
 Semitextularia
 Semivalvulina
 Senalveolina
 Septabrunsiina
 Septaforschia
 Septagathammina
 Septatournayella
 Septigerina
 Serovaina
 Serpenulina
 Serpulopsis
 Sestronophora
 Shanita
 Shastrina
 Shengella
 Sherbornina
 Shouguania
 Shuguria
 Sichotenella
 Siculocosta
 Siderolites
 Sieberina
 Sigalia
 Sigalitruncana
 Sigmavirgulina
 Sigmella
 Sigmoidella
 Sigmoihauerina
 Sigmoilina
 Sigmoilinita
 Sigmoilopsis
 Sigmomorphina
 Silicomassilina
 Silicosigmoilina
 Silicotuba
 Silvestriella
 Simionescella
 Simobaculites
 Simplalveolina
 Simplorbites
 Simplorbitolina
 Sinzowella
 Siphogaudryina
 Siphogenerina
 Siphogenerinoides
 Siphoglobulina
 Sipholagena
 Siphonaperta
 Siphonides
 Siphonina
 Siphoninella
 Siphoninoides
 Siphonodosaria
 Siphonofera
 Siphonoscutula
 Siphotextularia
 Siphouvigerina
 Sirtina
 Sitella
 Sivasella
 Skinnerina
 Smoutina
 Sogdianina
 Somalina
 Soriella
 Sorites
 Sornayina
 Sorosphaera
 Sorosphaerella
 Sorostomasphaera
 Spandelinoides
 Sphaerogypsina
 Sphaeroidina
 Sphaeroidinella
 Sphaeroidinellopsis
 Sphaeroschwagerina
 Sphaerulina
 Spinobrunsiina
 Spinochernella
 Spinodiscorbis
 Spinoendothyra
 Spinolaxina
 Spinothyra
 Spinotournayella
 Spiraloconulus
 Spirapertolina
 Spiriamphorella
 Spirillina
 Spirobolivina
 Spiroclypeus
 Spirocyclina
 Spirofrondicularia
 Spirolina
 Spirolingulina
 Spiroloculina
 Spiroloxostoma
 Spiroplecta
 Spiroplectammina
 Spiroplectina
 Spiroplectinata
 Spiroplectinella
 Spiropsammia
 Spirosigmoilina
 Spirosigmoilinella
 Spirosolenites
 Spirotecta
 Spirotrocholina
 Sporadotrema
 Sporobulimina
 Sporobuliminella
 Staffella
 Stainforthia
 Stedumia
 Stegnammina
 Steinetella
 Stellarticulina
 Stenocyclina
 Stensioina
 Stetsonia
 Stichocassidulina
 Stichocibicides
 Stilostomella
 Stomasphaera
 Stomatorbina
 Stomatostoecha
 Stomoloculina
 Storrsella
 Storthosphaera
 Streptalveolina
 Streptochilus
 Streptocyclammina
 Striataella
 Strictocostella
 Strigialifusus
 Subalveolina
 Subbdelloidina
 Subbotina
 Sublamarckella
 Suggrunda
 Sulcoperculina
 Sulcorbitoides
 Sumatrina
 Svenia
 Svratkina
 Syzranella
 Syzrania

T 
 Taberina
 Taitzehoella
 Takayanagia
 Talimuella
 Talpinella
 Tappanella
 Tappanina
 Tasmanammina
 Tayamaia
 Technitella
 Tenisonina
 Tennuitella
 Tentifrons
 Tentilenticulina
 Tergrigorjanzaella
 Testacarinata
 Tetragonulina
 Tetraminouxia
 Tetrataxis
 Tewoella
 Textularia
 Textulariella
 Textulariopsis
 Textulina
 Tezaquina
 Thailandina
 Thalamophaga
 Thalmannammina
 Thalmannita
 Thekammina
 Tholosina
 Thomasinella
 Thompsonella
 Thurammina
 Thuramminoides
 Thuramminopsis
 Ticinella
 Tikhinella
 Timanella
 Timidonella
 Tinophodella
 Tiphotrocha
 Tobolia
 Tollmannia
 Tolypammina
 Topalodiscorbis
 Torinosuella
 Toriyamaia
 Torreina
 Torremiroella
 Torresina
 Tortaguttus
 Tortonella
 Torulumbonina
 Tosaia
 Tournarchaediscus
 Tournayella
 Tournayellina
 Trachelinella
 Transversigerina
 Tremachora
 Trepeilopsis
 Triadodiscus
 Triasina
 Tribrachia
 Tricarinella
 Trichohylas
 Trifarina
 Triloculina
 Triloculinella
 Triloculinoides
 Triloculinopsis
 Trinitella
 Triplasia
 Trispirina
 Tristix
 Tritaxia
 Tritaxilina
 Triticites
 Tritubulogenerina
 Trochammina
 Trochamminoides
 Trochamminula
 Trochospira
 Trochospirillina
 Trochulina
 Trochylina
 Truncorotalia
 Truncorotaloides
 Tschokrakella
 Tubeporella
 Tubeporina
 Tuberendothyra
 Tuberitina
 Tubinella
 Tubispirodiscus
 Tuborecta
 Tubulogenerina
 Turborotalia
 Turborotalita
 Turcmeniella
 Turkmenella
 Turrilina
 Turrispirillina
 Turrispiroides
 Turritellella

U 
 Unicosiphonia
 Unitendina
 Uralinella
 Uralodiscus
 Uralofusulinella
 Urbanella
 Urgonina
 Urnulinella
 Usbekistania
 Uslonia
 Uviella
 Uvigerina
 Uvigerinammina
 Uvigerinella

V 
 Vacuovalvulina
 Vaginulina
 Vaginulinopsis
 Valdanchella
 Valserina
 Valvalabamina
 Valvoreussella
 Valvulammina
 Valvulina
 Valvulinella
 Valvulineria
 Valvulinoides
 Vandenbroeckia
 Vanderbeekia
 Vania
 Varidentella
 Variostoma
 Vasicekia
 Vasicostella
 Vasiglobulina
 Vaughanina
 Velapertina
 Vellaena
 Ventilabrella
 Ventrostoma
 Verbeekina
 Vercorsella
 Verella
 Verneuilina
 Verneuilinella
 Verneuilinoides
 Vernonina
 Verseyella
 Vialovella
 Vialovia
 Vicinesphaera
 Victoriella
 Vidalina
 Vinelloidea
 Virgulinella
 Virguloides
 Virgulopsis
 Viseidiscus
 Viseina
 Vissariotaxis
 Vitriwebbina
 Voloshinoides
 Voloshinovella
 Vostokovella
 Vulvulina

W 
 Wadella
 Waeringella
 Walterparria
 Warnantella
 Washitella
 Webbinella
 Webbinelloidea
 Wedekindellina
 Wellmanella
 Wheelerella
 Whiteinella
 Wiesnerina
 Wilfordia
 Woodella
 Woodringina
 Wutuella

X 
 Xenostaffella
 Xintania

Y 
 Yabeina
 Yaberinella
 Yangchienia
 Yaucorotalia
 Yneziella

Z 
 Zarodella
 Zeaflorilus
 Zeauvigerina
 Zelamarckina
 Zellerina
 Zellia
 Ziguiella
 Zotheculifida

Джерела 
 World Foraminifera Database 
 Маслакова, Горбачик, Алексеев и др. Микропалеонтология. - М.: изд-во МГУ. - 1995. - 256с. ISBN 5-211-03386-8 

Форамініфери
Викопні організми
Таксономічні списки (роди)